1. tisočletje obsega leta od 1 do vključno 1000.

Stoletja in desetletja

Dogodki

Pomembne osebnosti

Pomembne iznajdbe